El término Garbí puede referirse a:

 El coche modelo Garbí, un vehículo biplaza descapotable, réplica del Lotus Seven, fabricado por Cobra Cars en España.
 El pico Garbí, una montaña y un mirador natural situado en el Sur de la Sierra Calderona, en la Comunidad Valenciana, a 601 metros sobre el nivel del mar.
 La estación de Garbí, una estación pasante en la línea férrea Valencia - Valterna del tranvía de Valencia y una estación de la línea 4 de MetroValencia.
 El viento Garbí, que sopla en la playa de Les Deveses y lugares próximos de la costa de la Comunidad Valenciana

También puede referirse a las siguientes personas:
 Antonio Garbi, estudiante venezolano.
Katerina "Kaíti" Garbí, (Atenas, 8 de junio de 1963), una famosa cantante griega.
 Teresa Garbí, (Zaragoza, España, 1950), seudónimo de Teresa García Ruiz, una escritora española.
 Isabel Gemio Cardoso, (Alburquerque, Badajoz, 5 de enero de 1961) es una presentadora de televisión española, que utilizó el seudónimo de Isabel Garbí, cuando trabajó en Radio Barcelona (Cadena SER) presentando los programas La chica de la radio, Cita a las cinco o El diván.